Florina puede referirse a:

Flórina, una ciudad en Grecia.
Florina, nombre de mujer en rumano.
Flórina, la unidad administrativa donde se encuentra dicha ciudad.
Florina, un planeta en el universo de Fundación de Isaac Asimov.
Florina, un personaje del videojuego Fire Emblem: Rekka no Ken en Game Boy Advance.